Le vert, la couleur ;

Toponymes 
Le Vert est la rivière du Barétous affluent du gave d'Oloron.
Le Vert est une rivière du Lot affluent du Lot
Plusieurs communes de France s'appellent Vert :
Vert, commune française des Landes ;
Vert, commune française des Yvelines ;
Vert-en-Drouais, commune française d'Eure-et-Loir ;
Vert-le-Grand, commune française de l'Essonne ;
Vert-le-Petit, commune française de l'Essonne ;
Vert-Saint-Denis, commune française de Seine-et-Marne ;
Vert-Toulon, commune française de la Marne.

Patronymes 
Louis Vert (1865-1924), photographe français.
baron André Le Vert (1914-2006), général français.

Autres 

 En parfumerie, vert se dit d'une note fraîche rappelant celle du gazon ou des feuilles.
 Vert est un média généraliste qui traite de l'écologie via son site internet et sa newsletter.

Voir aussi